Molekulska formula -{C11H16N2O3}- se može odnositi na:

 Butalbital
 Enalilpropimal
 Talbutal
 Vinbarbital
 Vinilbital